Догово́р в Лабиа́у () — договор, подписанный между Фридрихом Вильгельмом I, курфюрстом Бранденбургским и Карлом X Густавом Шведским а в Лабиау (ныне Полесск). Договор был подписан с несколькими уступками, наиболее важным из которых было решение Фридриха Вильгельма I приобретение полноправного суверенитета в герцогстве Пруссия и в Эрмланде (Эрмеланд, Вармия), что поддержала Швеция, Карл X Густав стремился «купить поддержку Фридриха Вильгельма» в продолжающейся Второй Северной войне.

Предпосылки 

Когда в 1654 году разразилась Вторая Северная война, Карл X Густав Шведский предложил союз Фридриху Вильгельму I, «Великому курфюрсту» Бранденбурга и герцогу Пруссии. Поскольку ценой этого альянса стала бы передача прусских портов Пиллау (ныне Балтийск) и Мемеля (ныне Клайпеда) Швеции, Фридрих Вильгельм I отказался и вместо этого подписал оборонительный союз с Голландской республикой в 1655 году.

После шведских военных успехов, включая вторжение в Пруссию, Фридрих Вильгельм I был вынужден утвердить Пруссию в качестве феодального владения при согласии шведского короля в Кёнигсбергском договоре 17 января 1656 года. До этого Фридрих Вильгельм I считал это герцогство феодом польского короля. В Кёнигсберге «Великий курфюрст» также должен был удовлетворить шведские требования в отношении Пиллау и Мемеля, обещать финансовую и военную помощь и сдать половину портовых сборов Швеции.

25 июня 1656 года Карл X Густав и Фридрих Вильгельм I заключили официальный альянс в Мариенбурге после того, как шведские победы в Речи Посполитой прекратились. Швеция предложила завоеванные польские территории, и Фридрих Вильгельм I поддержал Карла X Густава с его вновь сформированной армией в битве под Варшавой 28-30 июля, что ознаменовало «начало прусской военной истории».

Несмотря на победу, последующее вступление в войну русского царя, императора Священной Римской империи и голландского флота оставило Швецию в неблагоприятном положении и её судьба зависела от дальнейшей бранденбургской поддержки. Это позволило Фридриху Вильгельму I поднять цену за то, чтобы остаться шведским союзником, и Карл X Густав выполнил его требования в договоре в Лабиау.

Требования 
Карл X Густав предоставил Фридриху Вильгельму I полное суверенитет в герцогстве Пруссия и Эрмланде (Эрмеланд, Вармия). За свои прусские владения Фридрих Вильгельм I был повышен от статуса герцога до princeps summus & Suverenus. В статье III указано, что это относится также к преемникам Фридриха Вильгельма I, которые также будут иметь статус principes summi & absoluti Suverenii.

Швеция также отказалась от своих прав собирать таможенные сборы в прусских портах, и Фридрих Вильгельм I, в свою очередь, должен был предоставить Швеции 120 000 риксдалеров. Будучи сам кальвинистом, он также обязался предоставить религиозную свободу лютеранам на своих прусских территориях, подтверждая аналогичные статьи IV и XVII договоров в Мариенбурге и Кёнигсберге, соответственно.

В дополнение к этим условиям в договор также вошли секретные статьи: в нём Фридрих Вильгельм I принял шведские претензии на прибрежные районы Балтики между Пруссией и Шведской Ливонией, а именно на Курляндию, Литву, Жемайтию и Семигалию.

Последствия 

После заключения договора Фридрих Вильгельм I сначала продолжил свою военную поддержку Карла X Густава, выделив некоторые силы для участия в польских кампаниях последнего в начале 1657 года. Однако после того, как Дания вступила в войну, а Карл X Густав покинул польский театр военных действий для проведения кампании в Дании, Фридрих Вильгельм I вывел свои войска из Польши и закрепил их на своих прусских территориях.

Когда посол Фердинанда III, императора Священной Римской империи предложил Польше признать суверенитет Гогенцоллернов в Пруссии, в свою очередь, присоединение Фридриха Вильгельма I к антишведскому лагерю и поддержку кандидата от Габсбургов на следующих имперских выборах, «Великий курфюрст» дал понять о своей готовности изменить сторону. Вследствие этого польский король Ян III Собеский 19 сентября 1657 года заключил секретный договор в Велау, в котором признал суверенитет Гогенцоллернов над Прусским герцогством, но не над Эрмландией, в свою очередь, был подтвержден и «вечный союз» между Бранденбург-Пруссией и Польшей и религиозная свобода для католиков в Пруссии.

Соглашение в Велау было подтверждено Бромбергским договором в ноябре, после которого Бранденбург активно выступил против Швеции. Фридрих Вильгельм I также отдал свой голос кандидату от Габсбургов после того, как император 29 февраля 1658 года согласился на другой договор, предоставляющий Фридриху Вильгельму I 10 000 военнослужащих для поддержки его кампании в шведской Померании.

18 января 1701 года, основываясь на суверенитете Прусского герцогства, Фридрих I Прусский короновал себя «королём Пруссии».

Примечания

Библиография

Ссылки 
 Bain, Robert Nisbet (1911). «Charles X. (King of Sweden)». Encyclopædia Britannica. 10 (11th ed.). p. 928.
 Scan of the treaty of Labiau at ieg-mainz.de (Institut für Europäische Geschichte Mainz), 27 pages

Международные договоры XVII века
Международные договоры Пруссии
Международные договоры Швеции
1656 год в Европе
Ноябрь 1656 года
События 20 ноября